Ortmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Arnold Edward Ortmann
 Anton Ortmann

Robotskapade auktorsförkortningar